

Persone
 Kenneth Fearing (1902-1961) – scrittore statunitense
 Lillien Blanche Fearing (1863-1901) – avvocato e poeta americano
 Paul Fearing (1762-1822) – politico statunitense

Altro
 Patricia Fearing – personaggio del romanzo Operazione tuono di Ian Fleming e del film Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono)